Mikihisa Asakura (麻倉 幹久, Asakura Mikihisa) est un personnage du manga Shaman King.

Né le  à Hiroshima, son groupe sanguin est le A et son plat préféré est le poulet. Avant son mariage avec Asakura Keiko il portait le nom de Mikihisa Maki (真木 幹久 en japonais) Père de deux jumeaux, Hao, un shaman se réincarnant tous les 500 ans pour le tournoi des shamans, et Yoh. Il participe au tournoi des shamans, tournoi élisant le roi des shamans, son équipe porte le nom de Kabbakahers. Ses deux coéquipiers sont deux enfants Reoseb et Seyram, qui ont pour oversoul un robot. C'est un ascète parcourant le monde à la recherche de puissantes divinités de la nature.

Histoire

Mikihisa vivait dans un appartement à Ikebukuro avec George (jôji) et Mitchel (Mitsuteru). Ils formaient ensemble un groupe n'ayant aucun succès. Mickey (ミッキー) de son surnom voulait devenir comme John Lennon, son idole. C’est un soir en 1984 sur la colline de Fumbari sur la ligne de Heibe Ikebukuro jouant des pièces musicales acoustiques pour gagner un peu d'argent qu’il fit la rencontre de Keiko, sa future femme. Le petit ami de Keiko venait de l’avoir quittée et paya 20 yens pour obtenir une chanson. Mickey lui répondit qu’il ne connaissait pas de chanson pour une femme aussi belle. Il lui demanda alors pourquoi on avait laissé une aussi belle femme. 
Elle lui raconta qu’elle pouvait voir des choses que les autres ne voient pas. Elle prit comme exemple le fantôme d’un homme qui savait suicidaire sous le train qui la regardait derrière le grillage devant lequel se trouvait Mickey. Elle lui demanda alors s’il pouvait le voir, ce qu’il lui répondit avec un mensonge en disant qu’elle avait probablement trop bu. Mikihisa peut voir les esprits depuis qu’il est tout petit et ces expériences passées lui ont appris qu’il était mieux de faire l’ignorant. C’est quand elle lui avoua qu’elle allait devoir encore dormir toute seule qu’il décida de lui avouer la vérité. Cette rencontre à la gare fut un point marquant dans la vie de Mikihisa.

À la naissance des jumeaux, Mikihisa fut brûlé au visage par Spirit of Fire, le fantôme de Hao en essayant de le tuer pour qu'il ne concoure pas au tournoi des shamans, l'obligeant à porter un masque. Après avoir échoué, il partit alors escalader l’Everest à la recherche d’un esprit puissant. À la suite de cette escalade, il devint le maître de Tamao durant l'enfance de celle-ci.

Il fait équipe avec deux enfants pour le tournoi des shamans car il connaissait bien leur père, le Dr. Camel Munzer, tué un soir de Noël par Chocolove. Mikihisa avait fait quelque temps avant la promesse de s'occuper ses enfants s'il lui arrivait un accident vu qu'il est leur seule famille. C'est donc pour cette raison qu'il s'occupe d'eux tout au long du tournoi.

Ses Fantômes

Les Yamagi (山神) signifiant littéralement dieux de la montagne sont les deux fantômes que Mikihisa utilise le plus fréquemment. Leur spécialité est la transformation. Le nom des deux fantômes est Shigaraki et Imari.

Personnage de Shaman King

en:Mikihisa Asakura